Kleydorff ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla von Kleydorff (geb. Stefánska; 1838–1902), polnische Balletttänzerin und zweite Frau des Prinzen Emil zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Eberhard von Kleydorff (1900–1987), deutscher Maler und Gebrauchsgrafiker
 Emil von Kleydorff (1874–1949), unter dem Pseudonym Franz Egenieff ein erfolgreicher Opernsänger
 Wilhelm von Kleydorff (1871–1914), Gutsbesitzer und Erbauer von Schloss Hohenwehrda